Die Primeira Liga 2006/07 (offiziell bwinLIGA) war die 73. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 25. August 2006 und endete am 20. Mai 2007.

In dieser Saison, reduziert auf 16 Vereine, wurde erneut der FC Porto Meister. Es war die 22. Meisterschaft des Klubs aus der Hafenstadt im Norden Portugals.

Torschützenkönig wurde der Brasilianer Liédson von Sporting Lissabon mit 14 Treffern vor Dady von Belenenses Lissabon mit 12 Toren. Den Abstieg in die Segunda Liga mussten SC Beira-Mar und Desportivo Aves hinnehmen, die erst in der letzten Saison in die Superliga aufgestiegen waren.

Teilnehmer 

Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Meistermannschaft FC Porto 

* Tomo Šokota (1/-) hat den Verein während der Saison verlassen.

Weblinks 
 Spieldaten und Tabellen auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 2006/07